Konstantyn II – cesarz rzymski 337-340
 Konstantyn II – patriarcha Konstantynopola 754-766
 Konstantyn II – antypapież w latach 767-768
 Konstantyn II – król Szkocji 900-943
 Konstantyn II – władca Bułgarii 1397-1422
 Konstantyn II Glücksburg – król Grecji 1964-1973 i ponownie w 1974